Alexis Rhodes – ciclista australiana
 Alexis Rhodes – personaggio immaginario di Yu-Gi-Oh!